Termenul „Cauca” se poate referi la:
Florida, Valle del Cauca, oraș  în Departamentul Valle del Cauca, Columbia
Departamentul Cauca, în Columbia
Río Cauca, râu în Columbia
Oraș antic, azi Coca, Spania